Га́нлери () может означать:
 одно из множества имён Одина, означающее «странника» или «утомлённый дорогой»
 имя, названное для маскировки, полумифическим конунгом Швеции Гюльви, как об этом написано в книге Видение Гюльви — первой части Младшей Эдды
 название исландского журнала Ганлери, титмарит, издание Теософического общества Исландии.